Puede referirse a:
El nombre común -o parte del mismo- de varias plantas de la familia de las malváceas (Malvaceae): cristaria ovata, malva aegyptia, malva cretica, malva hispanica, malva neglecta, malva parviflora y malva sylvestris.
Un sector de la comuna de San Antonio (Chile) y su estación ferroviaria homónima.